The Call of Cthulhu kan syfta på:
 Cthulhu vaknar (originaltitel "The Call of Cthulhu") – en novell av H.P. Lovecraft från 1928
 Cthulhu – ett gudalikt, gigantiskt monster i H.P. Lovecrafts skräcknovell "Cthulhu vaknar"
 The Call of Cthulhu (film) – en amerikansk stumfilm från 2005
 Call of Cthulhu (rollspel) – ett skräckrollspel som baseras på H.P. Lovecrafts berättelser
Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth – ett datorspel som direkt baseras på H.P. Lovecrafts berömda Cthulhu-mytologi
 Cthulhu-mytologin – ett samlingsnamn för alla varelser, personer, platser, böcker och teman från en utvald del av H.P. Lovecrafts författarskap